Severo Portela ist der Name folgender Personen:

* Severo Portela (Schriftsteller) (1875–1945), portugiesischer Schriftsteller 
 Severo Portela (Maler) (1898–1985), portugiesischer Maler